Kisner steht für:

 Kisner (Udmurtien), ein Ort in der Republik Udmurtien (Russland)
 Rajon Kisner, eine Verwaltungseinheit in der Republik Udmurtien (Russland), siehe Kisnerski rajon

Kisner ist der Familienname folgender Personen:

 Kevin Kisner (* 1984), US-amerikanischer Golfspieler
 Peter Kisner (1944–2020), niederländischer Radrennfahrer

Siehe auch:
 Kissner